De gemeente Bernheze telt 99 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de lijst van rijksmonumenten in Bernheze

Heesch
De plaats Heesch kent 21 gemeentelijke monumenten
 
 

 

|}

Heeswijk-Dinther
De plaats Heeswijk-Dinther kent 54 gemeentelijke monumenten.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|}

Loosbroek
De plaats Loosbroek kent 6 gemeentelijke monumenten
 
 

|}

Nistelrode
De plaats Nistelrode kent 12 gemeentelijke monumenten
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|}

Vorstenbosch
De plaats Vorstenbosch kent 6 gemeentelijke monumenten
 
 

 

 

 

|} 

 
Bernheze 
Bernheze 
Bernheze